ИА:

 ИА — истребительная авиация
 ИА — информационное агентство

См. также 
 IA
 Иа-Иа